Ларс Густафссон (; 17 травня 1936, Вестерос — 3 квітня 2016) — шведський письменник та філософ.

Біографія 
Закінчив Упсальський університет (1960), захистив у ньому дисертацію з філософії (1978). У 1981 прийняв юдаїзм. У 1983—2006 викладав філософію і літературну майстерність у Техаському університеті в Остіні, в травні 2006 вийшов у відставку, повернувся до Швеції. Живе в Стокгольмі, в районі Седермальм. На виборах у Європейський парламент у 2009 голосував за Піратську партію. Помер 3 квітня 2016 року на 80 році життя.

Твори

Проза 
 1957 — Vägvila
 1959 — Останні дні і смерть поета Бромберга/ Poeten Brumbergs sista dagar och död, роман
 1960 — Брати/ Bröderna, роман (літературна премія газети Svenska Dagbladet)
 1962 — Följeslagarna: en äventyrsberättelse
 1966 — Справжня історія пана Аренандера/ Den egentliga berättelsen om herr Arenander: anteckningar
 1967 — Förberedelser till flykt och andra berättelser
 1971 — Пан Густафссон особисто/ Herr Gustafsson själv, роман (з циклу Sprickorna i muren)
 1973 — Запах мокрої вовни/ Yllet, роман (з циклу Sprickorna i muren)
 1975 — Родинне свято/ Familjefesten, роман (з циклу Sprickorna i muren)
 1976 — Сигисмунд/ Sigismund. Ur en polsk barockfurstes minnen, роман (з циклу Sprickorna i muren)
  1977 — Тенісисти/ Tennisspelarna, повість
 1978 — Смерть бджоляра/ En biodlares död (з циклу Sprickorna i muren), роман
 1981 — Berättelser om lyckliga människor
 1983 — Траурна музика/ Sorgemusik för frimurare
 1984 — Sprickorna i muren (підсумкове видання циклу романів)
 1986 — Третє подорож Бернарда Фоя/ Bernard Foys tredje rockad
 1987 — Spegelskärvor
 1987 — Samlade berättelser
 1989 — Det sällsamma djuret från norr och andra Science Fiction-berättelser
 1991 — En kakelsättares eftermiddag
 1993 — Історія однієї собаки/ Historien med hunden. Ur en texansk konkursdomares dagböcker och brev
 1996 — Tjänarinnan. En kärleksroman
 1999 — Розповідь Винди/ Windy berättar
 2001 — Blom och den andra magentan
 2003 — Декан/ Dekanen, роман
 2008 — Fantastiska berättelser (nyutgåva av Förberedelser till flykt och Det sällsamma djuret från norr i en volym)
 2008 — Фру Sorgedahls vackra vita armar

Поезія 
 1962 — Ballongfararna
 1963 — En förmiddag i Sverige
 1966 — En resa till jordens medelpunkt och andra dikter'''
 1967 — En privatmans dikter 1968 — Bröderna Wright uppsöker Kitty Hawk och andra dikter 1968 — Dikter 1970 — Kärleksförklaring till en sefardisk dam 1972 — Varma rum och kalla 1973 — Fosterlandet under jorden 1977 — Сонети/ Sonetter 1980 — Artesiska brunnar, cartesianska drömmar. Tjugotvå lärodikter 1982 — Мовчання світу до появи Баха/ Världens tystnad före Bach 1982 — Ur bild i bild: samlade dikter 1950—1980 1984 — Птахи/ Fåglarna 1988 — Fyra poeter: Gustaf Adolf Fredenlund, Bernard Тоі, Ehrmine Wikström, Jan Bohman 1990 — Förberedelser för vintersäsongen: elegier och andra dikter 1992 — Där alfabetet har tvåhundra bokstäver. Samlade dikter 1981—1991 1994 — Stenkista 1996 — Variationer över ett tema av Silfverstolpe 1999 — Strövtåg i hembygden 2002 — Час в Ксанаду/ En tid i Xanadu 2004 — Bränder. Tolkade dikter från Vergilius till Heaney 2010 — Om begagnandet av elden 2010 — Århundraden och minuter. Dikter i urval av Michael Krüger 2012 — Elden och döttrarna. Valda och nya dikter Есе 
 1961 — Nio brev om romanen (tillsammans med Lars Bäckström)
 1961 — Predominant Topics of Modern Swedish Debate 1964 — The Public Dialogue in Sweden: Current issues of social, esthetic and moral debate 1969 — Konsten att segla med drakar och andra scener ur privatlivet 1969 — Utopier och andra essäer om dikt och liv 1972 — Kommentarer 1974 — Den onödiga samtiden (tillsammans med Jan Myrdal)
 1976 — Strandhugg i svensk poesi 1976 — Solidaritet med Tjeckoslovakiens folk (tillsammans med Jan Myrdal)
 1977 — Den lilla світі. Om märkvärdigheter uti människorna 1978 — Språk och lögn' 1979 — Filosofier 1979 — Konfrontationer 1980 — Afrikanskt försök: en essä om villkoren 1981 — För liberalismen 1984 — Stunder vid ett trädgårdsbord 1985 — Bilderna på Solstadens murar: essäer om ont och gott 1985 — Frihet och fruktan (tillsammans med Per Ahlmark)
 1989 — Problemformuleringsprivilegiet. Samhällsfilosofiska studier 1992 — Landskapets långsamma förändringar. Essäer om människor och idéer 1994 — Ett minnespalats. Vertikala memoarer 1995 — De andras närvaro 1997 — Vänner bland de döda. Essäer om litteratur 2000 — Meditationer. En filosofisk bilderbok 2006 — Herr Gustafssons familjebok. Realencyklopedi och konversationslexikon (tillsammans med Agneta Blomqvist)
 2008 — Фру Blomqvists matbok (tillsammans med Agneta Blomqvist)
 2011 — Mot noll. Matematiska fantasier Інші твори 
 1970 — Två maktspel. Hyresgästerna eller tebjudningen som inte vill ta slut. Den nattliga hyllningen, драма
 1971 — Huset i Oneida, драма
 1975 — Världsdelar. Reseskildringar, шляхові записки
 1978 — Kinesisk höst, шляхові записки
 1979 — I mikroskopet. Banaliteter och brottstycken 2005 — Augenblick und Gedicht, Тюбінгенські лекції
 2006 — Den amerikanska flickans söndagar. En versberättelse.

 

 Визнання 
Літературна премія газети Афтонбладет (1962). Член  Берлінської академії мистецтв (1974). Європейська премія Шарля Вейонна за есеїстику (1983). Орден Мистецтв і літератури (1986). Премія Бельмана (1990). Премія Шведського радіо за поезію (1990). Премія Грінцане Кавур (1996). Премія Аниара (2003). Премія Тумаса Транстремера (2006). Медаль Litteris et Artibus'' (2006). Премія Сельми Лагерлеф (2009). Премія Нільса Ферлина (2012). Літературна премія Шведської академії (2014) і ін.

Примітки

Посилання 
 Блог Ларса Густафссона 

Випускники Уппсальського університету
Шведські прозаїки
Шведські поети
Шведські драматурги
Шведські есеїсти
Наукові фантасти Швеції
Шведські філософи
Командори ордена За заслуги перед ФРН
Офіцери Ордена мистецтв та літератури
Персоналії за алфавітом
Письменники XX століття
Письменники за алфавітом
Поети XX століття
Поети за алфавітом
Народились 17 травня
Народились 1936
Уродженці Вестероса
Померли 3 квітня
Померли 2016
Померли у Стокгольмі
Філософи XX століття
Філософи за алфавітом
Нагороджені орденом «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина»